Списък на страните по грамотност на населението както е в годишния „Доклад за развитието на човечеството“, издаван от Организацията на обединените нации.

Вижте също 
 Индекс на образование
 Пейковска, П., Грамотността на българите в Австро-Унгария

Бележки 
  Програма на ООН за развитие Доклад за развитието на човечеството 2007/2008 Таблица 1.
  Таблици може да се видят тук
  Информацията е от държавни приблизителни данни, събрани от преброявания на населението и изследвания в периода 1995 – 2005, освен ако не е посочено друго. Поради различия в методологията и времето на добиване на информацията, сравненията между държави трябва да се правят внимателно..
  За изготвянето на статистиката автоматично са поставени 99,0%.
  УНИЦЕФ 2004.
  Статистически институт към ЮНЕСКО, април 2007.
  Поради липсата на актуална информация данните на ЮНЕСКО се базират на стари държавни преброявания и трябва да се използват внимателно.
  Информацията е от национални източници
  Данните са от Секретариата на Карибското общество, базирани на национални източници.
  Данните се отнасят само за 18 от общо 25 щата в страната.
  Информацията е само за Северен Судан.
  Програма на ООН за развитие 2006.
  Венецуела е обявена за Територия свободна от неграмотността след като през 2005 по-мало от 2% от населението не може да чете или пише.

Източници 

Население
Списъци на страни